Wladimirski (russisch ) ist der name folgender Siedlungen in Russland:
 Wladimirski (Orjol), in der Oblast Orjol
 Wladimirski (Pensa), in der Oblast Pensa
 Wladimirski (Saratow), in der Oblast Saratow

Wladimirski ist der Familienname folgender Personen:
 Leonid Wiktorowitsch Wladimirski (1920–2015), russischer Grafiker und Illustrator
 Lew Anatoljewitsch Wladimirski (1903–1973), sowjetisch-russischer Admiral 
 Wassili Wassiljewitsch Wladimirski (1915–2008), sowjetisch-russischer Physiker

Siehe auch:
 Wladimirskaja (Begriffsklärungsseite)